«Кенгуру Джекпот» () — фильм 2003 года режиссёра Дэвида МакНалли. Комедия, рассказывающая о приключениях двух друзей-неудачников, у которых «украл» деньги обычный кенгуру.

Сюжет 
Два лучших друга из Нью-Йорка вовлечены в дела мафии, им необходимо доставить 50 тысяч долларов на другой материк, в Австралию.
Неприятности не заставляют себя ждать… По прибытии в Австралию они сбивают кенгуру. Думая, что кенгуру «в отключке», один из них надевает на кенгуру свою красную куртку, в которую он положил все деньги, и пытается его сфотографировать. Однако от вспышки фотоаппарата кенгуру просыпается и убегает в неизвестном направлении.

В ролях

Музыка в фильме 
 The Next Episode — Trevor Rabin
 Tainted Love — Soft Cell
 Casanova — Paulina Rubio
 So Clever — Lucia
 Rock da Juice — The Dude
 Down Under — Men at Work
 Start the Commotion — The Wiseguys
 Pig Wobble — Charlie McMahon & Gondwana
 Kangaroo I — Craig Eastman
 The Lost Coast — Ivan Rosenberg
 2 Way — Romeo Miller feat. Master P
 Hey Sexy Lady — Shaggy
 Rappers Delight — Sugarhill Gang
 Round Round — Sugababes
 Spread My Wings — Shawn Desman
 The Natural — Randy Newman
 Soak Up the Sun — Sheryl Crow
 Hey Baby — DJ Ötzi
Источник:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
  

Кинокомедии Австралии
Кинокомедии США
Кинокомедии 2003 года
Приключенческие фильмы США
Приключенческие фильмы Австралии
Фильмы Castle Rock Entertainment
Фильмы на английском языке
Фильмы, спродюсированные Джерри Брукхаймером
Фильмы Австралии 2003 года